Moduł – wyraz może oznaczać jedno z poniższych pojęć:
 moduł – w architekturze, budownictwie, rzeźbie, malarstwie, projektowaniu i wzornictwie przemysłowym;
 moduł – struktura algebraiczna;
 moduł – wartość bezwzględna, przede wszystkim liczb zespolonych;
 moduł – w arytmetyce modularnej;
 moduł – w programowaniu modularnym;
 moduł – w grach fabularnych;
 moduł – cyfrowa metoda zapisu muzyki;
 moduł brzmieniowy – element syntezatora muzycznego;
 moduł sprężystości/ściśliwości/odkształcalności – w mechanice i termodynamice, w tym: Younga, Kirchhoffa, Helmholtza;
 moduł wspólnego interfejsu (CI) – w telewizji cyfrowej;
 moduł dostępu warunkowego (CAM) – w telewizji cyfrowej;
 moduł fotowoltaiczny – układ ogniw słonecznych.

Zobacz też 
 modulo
 modularne: arytmetyka, grupa, podgrupa, krata, forma
 modularność

Uwagi